Швоб, Марсель — французский писатель, поэт и переводчик еврейского происхождения.
 (32890) Швоб — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.